Шапиров:

 Шапиров, Борис Михайлович (Шапиро, 1851—1915) — русский военный врач, организатор санитарной службы.
 Шапиров, Сёма (Соломон Борисович Шапиро, 1909—1967) — румынский и советский композитор, автор эстрадных шлягеров.